Зыря́новская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зыряновская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Змеиногорского уезда Томской губернии
 Зыряновская волость (Мариинский уезд) — в составе Мариинского уезда Томской губернии